Кайма́н — три рода семейства аллигаторовых:
 Кайманы (Cayman)
 Чёрные кайманы (Melanosuchus)
 Гладколобые кайманы (Paleosuchus)

 Топонимы
 Каймановка — село в Уссурийском городском округе Приморского края.
 Острова Кайман — заморская территория Великобритании в Карибском море, включает острова Большой Кайман, Малый Кайман и Кайман-Брак.
 Кайман — река в России, протекает в Республике Карелия.

 Другое
 Кайман (автомобиль) — российский легковой автомобиль.
 Кайман (подводная лодка) — подводная лодка Российского Императорского флота.
 Кайман (БРДМ) — белорусская БРДМ.